San Miguel de Valero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel de Valero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Miguel de Valero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar